35e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 35e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid
 35e Legerkorps (Frankrijk) - Franse legereenheid